Barros kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Barros (ö), 
 Barros (udde),

Portugal 

 Barros (freguesia), Braga, Vila Verde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar